De Jonge est un patronyme d'origine néerlandaise, porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

 Cornelis Matelief de Jonge (vers 1569-1632), amiral et explorateur néerlandais ;
 Freek de Jonge (né en 1944), artiste néerlandais ;
 Hugo de Jonge (né en 1977), homme politique néerlandais ;
 Maarten de Jonge (né en 1985), coureur cycliste néerlandais ;
 Marc de Jonge (1949-1996), acteur français ;
 Mark de Jonge (né en 1984), kayakiste canadien ;
 Mathieu De Jonge (1911-1944), résistant belge durant la Seconde Guerre mondiale.

Variantes 
Voir aussi :